Сульфа́ты — соли серной кислоты H2SO4, а также (в органической химии) полные эфиры серной кислоты (диалкилсульфаты R−O−SO2−O−R) и алкилсульфаты — соли алкилсерных кислот HSO3OR.

Классификация 
Неорганические сульфаты являются ионными соединениями, содержат анион SO, образуют три ряда солей:
 нормальные, или средние соли (собственно сульфаты, например сульфат калия K2SO4);
 кислые соли (гидросульфаты, или бисульфаты, кроме катионов металла содержат катионы водорода H+, например гидросульфат натрия NaHSO4);
 осно́вные соли (содержат наряду с сульфат-анионом SO группы ОН, например Cu(OH)SO

Большинство неорганических сульфатов образуют кристаллы, средние и кислые сульфаты, как правило, растворимы в воде. Нерастворимыми являются сульфаты тяжёлых щёлочноземельных металлов (BaSO4, RaSO4), сульфаты лёгких щёлочноземельных металлов (CaSO4, SrSO4) и сульфат свинца плохо растворимы. Основные сульфаты обычно малорастворимы или нерастворимы либо гидролизуются.

Кристаллогидраты сульфатов некоторых металлов (железа, меди и др.) называют купоросами. Кристаллогидраты сульфатов двойных солей однозарядного и трёхзарядного катионов M+M3+(SO4)·12H2O называют квасцами (безводные — жжёными квасцами). Кристаллогидраты сульфатов двойных солей однозарядного и двухзарядного катионов MM2+(SO4)·6H2O называют шенитами, или солями Туттона.

Средние сульфаты щелочных металлов термически устойчивы. Кислые сульфаты щелочных металлов при нагревании разлагаются с отщеплением воды, превращаясь в пиросульфаты (дисульфаты, соли дисерной кислоты): 

 

Осно́вные сульфаты, а также кислые сульфаты металлов, не являющихся щелочными, при нагревании, как правило, разлагаются с отщеплением оксида серы (VI) SO3, образуя оксиды металлов.

Сульфаты широко распространены в природе, образуя целую группу минералов (см. сульфаты (минералы)), в частности гипс (дигидрат сульфата кальция), мирабилит (декагидрат сульфата натрия), ангидрит (безводный сульфат кальция), барит (сульфат бария), алунит (основный сульфат алюминия и калия) и др. Входят в состав морской воды и минеральных вод.

Качественная реакция на растворимые сульфаты — образование белого нерастворимого осадка сульфата бария при добавлении к раствору хлорида бария.

 

Используется также осаждение белого сульфата свинца(II) при добавлении к раствору ацетата свинца(II).

Примеры 
 Сульфат димагния-дикалия
 Сульфат димарганца-дикалия
 Сульфат марганца-дикалия
 Сульфат мышьяка(III)
 Сульфат нептуния(IV)
 Сульфат плутония(III)
 Сульфат празеодима(III)-аммония
 Сульфат празеодима(III)-калия
 Сульфат цинка(II)-дикалия
 Сульфат натрия

См. также 
 Сульфаты (минералы)
 Органические сульфаты

Литература 
 .
 .
 

 
Соединения серы